Voskehat, comune armeno della provincia di Aragatsotn
 Voskehat, comune armeno della provincia di Armavir